Spojení písmen G a H může mít různé významy:

GH 
 GH – kód ISO 3166-2 pro Ghanu
 BS-GH – bývalý kód ISO 3166-2 pro Governor's Harbour
 BW-GH – kód ISO 3166-2 pro distrikt Ghanzi
 GH – růstový hormon (growth hormone)

gh 
 foném (v dévanágarí घ) častý např. v indických jazycích

.gh 
 .gh – internetová doména nejvyššího řádu pro Ghanu